NSY steht als Abkürzung für:

 New Scotland Yard, Hauptquartier des Metropolitan Police Service in London
 Not Seen Yet im Netzjargon, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon) #N
 Militärflugplatz Sigonella auf Sizilien, Italien (IATA-Code)

Abkürzung